El Club Deportivo Universitario fue un club chileno representativo de la Universidad de Concepción. Fue fundado a inicios de los años 1930 y en 1943 se integró a la Asociación de Fútbol Concepción.

Conocido como el Universitario, su rama de fútbol participó en el antiguo Campeonato Regional de Concepción, resultando campeón en 1962. Sus filas las integraban principalmente estudiantes y funcionarios de la casa de estudios. Su entrenador, Luis Vera, sería posteriormente el primer entrenador de la rama del fútbol de la actual institución deportiva de la universidad, el Club Deportivo Universidad de Concepción, de la cual el Universitario es considerado su antecedente histórico.

Palmarés

Torneos regionales 
Campeonato Regional de Fútbol (1): 1962

Véase también 
 Club Deportivo Universidad de Concepción (fútbol)

Club Deportivo Universidad de Concepción
Equipos de fútbol desaparecidos de Chile
Equipos de fútbol de la Región del Biobío
Equipos de fútbol de universidades de Chile
Equipos de fútbol fundados en 1928
Equipos de fútbol desaparecidos en 1966
Clubes deportivos del Gran Concepción